Beğendik ist der Name folgender Orte in der Türkei:

 Beğendik (Demirköy), Ort im Landkreis Demirköy
 Beğendik (İmranlı), Ort im Landkreis İmranlı
 Beğendik (Olur), Ort im Landkreis Olur

Beğendik ist auch eine türkische Handelskette für Lebensmittel, siehe Beğendik (Unternehmen)